Kropholler ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Kropholler (1938–2009), deutscher Rechtswissenschaftler
 Margaret Staal-Kropholler (1891–1966), niederländische Architektin